FP4 steht als Abkürzung für:

 4. Forschungsrahmenprogramm, Förderprogramm der Europäischen Kommission (1994–1998), siehe Forschungsrahmenprogramm
 Fairphone 4, Smartphone

Abkürzung